Joanna Hoareau (1979) – atleta seychellese
 Ronny Hoareau (1983) – calciatore seychellese